Тенгиз Несторович Ониани (, 25 июня 1928 года, Сасаши, Лентехский район ЗСФСР — 2012) — советский и грузинский врач и физиолог.

Биография 
Родился 25 июня 1928 года в Сасаши. В 1949 году поступил в ТбилГУ, который он окончил в 1954 году, после чего продолжил работать там. В 1958 году перешёл в Институт физиологии АН Грузинской ССР. В 1970 году был избран директором этого института. В 1980 году был избран академиком-секретарём Отделения физиологии и медицины АН Грузинской ССР.

Скончался в 2012 году.

Научные работы 
Основные научные работы посвящены физиологии головного мозга.

Изучал физиологические особенности нервно-мышечного аппарата безпозвоночных и позвоночных животных.

Членство в обществах 
 С 1979 — академик АН Грузинской ССР, позднее НАН Грузии.

Литература 
 Биологи. Биографический справочник.— Киев.: Наукова думка, 1984.— 816 с.: ил

Примечания

Ссылки 
 Биографические сведения.
 Биографический очерк.

Учёные по алфавиту
Физиологи по алфавиту
Физиологи СССР
Физиологи Грузии
Академики АН Грузинской ССР
Выпускники Тбилисского государственного университета